«Ше́пчущий во тьме» (), в других переводах «Шепчущий из тьмы», «Шепчущий в ночи», «Шёпот во мраке», «Шёпоты во мраке» — повесть американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанная в период с февраля по сентябрь 1930 года. Впервые была опубликована в журнале «Weird Tales» в августе 1931 года. «Шепчущий во тьме» относится к циклу «Мифы Ктулху». Наряду с рассказом «Цвет из иных миров» (1927), повесть совмещает в себе элементы ужасов и научной фантастики. В повести описаны Ми-Го — раса летающих инопланетян.

Сюжет 

Рассказ идёт от лица Алберта Н. Уилмарта, американского фольклориста и преподавателя литературы в Мискатоникском университете Аркхема, штат Массачусетс. После сообщений в прессе о том, что вследствие небывалого наводнения в штате Вермонт, случившегося 3 ноября 1927 года, многие местные жители якобы видели в реках тела странных существ, похожих на крабов. Уилмарт оспаривает правдивость информации и относится  к слухам скептически. Он пытается доказать, что эти истории пошли из старых местных легенд о неких Крылатых — летающих существах, будто бы, обитающих в горах Новой Англии, и похищающих людей, посмевших приблизиться к их территории.

Газеты печатают историко-мифологические очерки Уилмарта о Крылатых. Вскоре после этого, Алберт получает письмо от некоего Генри Уэнтуорта Экли — одинокого учёного, живущего на ферме близ городка Тауншенд (округ Уиндем, штат Вермонт), у подножия Чёрной горы (). Экли сообщает, что имеет неопровержимые доказательства, которые убедят Уилмарта в неправоте его скептических заключений. Легенды индейцев племени пеннакук рассказывают о том, что Крылатые прилетели со звёзд, и Экли утверждает, что это чистая правда: они способны летать в межзвёздном пространстве и занимаются добычей в горах Вермонта редких минералов. В Гималаях они известны под названием Ми-Го. Ми-Го — ярко-розовые крабообразные существа, пяти футов в длину, с твёрдой чешуёй, парой крыльев-мембран, и множеством конечностей, а грудь, шею, и голову им заменяют плотные овальные кольца, унизанные крошечными щупальцами. Ми-го имеют тайные поселения в других частях планеты, они скрываются среди людей и тайно изучают нас. Ми-го могли бы завоевать Землю, но это им не нужно. Однако, они ревностно защищают свои тайны, даже, используя человеческих агентов для сбора информации. 

Между Экли и Уилмартом завязывается оживлённая переписка. Уэнтуорт присылает Алберту по почте фотографии следов Крылатых и фонографическую запись их разговоров во время ритуала в лесу. Голоса Ми-го на пластике звучали жужжащими и отвратительными.

Всё это выглядит настолько устрашающе-правдоподобно, что Уилмарт начинает понемногу верить Экли. Вскоре Уэнтуорт выясняет, что Крылатые серьёзно заинтересовались им, они следят за его домом, а их агенты стали перехватывать письма, которые он отправил Уилмарту. Экли отправил Уилмарту инопланетного вида Черный камень, но агенты Ми-Го выкрали посылку из поезда, чтобы скрыть вещественные доказательства существования инопланетян. Особенно Экли докучал Уолтер Браун, живущий по соседству фермер, тоже завербованный агент Ми-Го. Несколько раз дом Экли обстреляли ночью из огнестрельного оружия, убив его собак, и перерезав электрические провода. В одну ночей он еле отбился от группы нападавших, после чего пропал Браун, который, вероятно, был подстрелен Экли. Затем Экли написал, что его собака загрызла одного из Крылатых и притащила его труп к дому. Экли сфотографировал существо, но когда стал проявлять снимок, то на нём Ми-Го видно не было. Тело же Крылатого испарилось за пару часов. Уилмарт советует Уэнтуорту бежать из дома к сыну, в Сан-Диего. Позднее Экли сообщает, что Ми-го вступили с ним в контакт и не дадут ему уехать, теперь они хотят забрать Экли на свою планету, но не целиком, а только его разум.

Внезапно, характер посланий Экли кардинальным образом меняется. Обеспокоенный и встревоженный ранее, теперь он пишет, что лучше узнал Крылатых и выяснил, что это более чем миролюбивая раса. Более того, они научили его чудесам, не поддающимся воображению. Он настоятельно призывает Уилмарта приехать к нему домой, взяв с собой все ранее присланные им письма и фотографии. Уилмарт неохотно соглашается, ему кажется пугающе-странной такая разительная перемена, внезапно случившаяся с Экли.

В городке Брэттлборо, на железнодорожном вокзале, Алберта встречает некий Нойес, назвавшийся другом Экли и сообщивший, что Уэнтуорт не смог приехать, потому что заболел. Нойес везет Уилмарта на своей машине на ферму Экли, где Алберт находит хозяина дома в очень истощённом состоянии, неподвижно сидящим в кресле. Экли жалуется на астму и с трудом говорит, что успел разузнать много тайн Ми-Го, намного опередивших человечество в развитии. Тела Ми-го состоят из форм, чуждых человеческому пространству, а их электроны вибрируют иначе, поэтому невозможно заснять их обычным фотоаппаратом. Ми-Го способны перемещаться в космосе между планетами, без помощи летательных аппаратов, на своих мощных крыльях, развивая скорость выше скорости света, хотя, среди них есть и бескрылые подвиды. Ми-го прилетели на Землю с планеты Юггот, находящейся в Солнечной системе, где-то за Нептуном (возможно, это Плутон). Там они живут в городах, где здания не имеют окон, так как Ми-Го не нужен свет, поскольку у них другие органы чувств. Но Юггот всего лишь форпост Крылатых и они обитают на многих планетах. Между собой Ми-Го общаются телепатически, но у них есть и вокальные органы, которые после специальной хирургической операции могут дублировать речь любых организмов. Ещё Экли сообщает о том, что Крылатые могут хирургическим путём извлекать человеческий мозг (как, впрочем, и мозг любого другого разумного существа) и помещать его в специальный цилиндр, в котором он может находиться живым бесконечно долго, пока его тело хранится в другом месте. К этому цилиндру подключаются специальные электроды, которые соединяются с аппаратами, дублирующими слух, зрение и речь. Это делается для того, чтобы Крылатые могли брать разум людей в свои космические путешествия, в которых тело человека не выжило бы. Экли признаётся, что дал согласие на такое путешествие и указал на металлический цилиндр со своим именем, стоящий на полке рядом с другими цилиндрами. Уилмарту удаётся даже пообщаться с мозгом некоего человека, уже заключённого в один из цилиндров, под номером В-67.

Наконец, Уилмарт ложится спать, а ночью слышит тревожный разговор между Нойесом и группой Крылатых, которые обговаривают план с их лидером. После, они расходятся, а Алберт пытается разыскать Экли, чтобы поговорить с ним, но неожиданно делает ужасное открытие, после которого бежит с фермы Уэнтуорта, и уезжает на машине Нойеса в Тауншенд, где сразу же обращается в полицию. На следующий день, на ферму Экли приезжают полицейские, но дом оказывается пуст, а сам Экли и Нойес бесследно исчезли, как и доказательства внеземного присутствия .

В конце истории Уилмарт вспоминает, что обнаружил тогда в кресле искусно сделанные копии руки и маску лица Экли. Тогда Уилмарт понял, что с ним всё время беседовал не Экли, а один из Крылатых, искусно принявший его облик, а мозг Экли находился в цилиндре на столе. По собственным признаниям, Алберт жалел, что не подключил цилиндр к звуковоспроизводящему аппарату, чтобы услышать истинные мысли Экли и бесценную информацию о случившемся, которая так и осталась нерассказанной Уэнтуортом, прежде чем тот был унесён Ми-Го с планеты Земля.

Персонажи

Алберт Уилмарт 

 Алберт Н. Уилмарт () — рассказчик, фольклорист и преподаватель литературы Мискатоникского университета. Расследует события, произошедшие после небывалого наводнения в штате Вермонт 3 ноября 1927 года. Роберт Прайс описывает Уилмарта как характерную модель главного героя Лавкрафта: в начале Уилмарт преисполнен блаженного неведения и слишком поздно узнаёт страшную правду, после долгой битвы со своим скептицизмом.

Уилмарт упоминается в повести «Хребты Безумия», где рассказчик не без сожаления замечает, что «подолгу беседовал в университете с фольклористом Уилмартом, большим эрудитом, но крайне неприятным человеком». Там же упоминаются «фантастические рассказы друга-фольклориста из Мискатоникского университета о живущих в горах сушествах, родом из космоса».

В романе Брайана Ламли «Те, кто роет недра» () фигурирует организация «Wilmarth Foundation», в Аркхеме, которая ведет борьбу с «Божественным циклом Ктулху», — как называет его сам Ламли.

Уилмарт является главным героем произведения Фрица Лейбера «В Аркхем и к звёздам» (), действие которого происходит в 1966 году и где он предстаёт профессором 70 лет, руководителем кафедры литературы в Мискатоникском университете. «Стройный и седовласый» с насмешливо-язвительными нотками, из-за которых люди называют его не только «очень» эрудированным, но и «неприятным». Он признаёт поддержание довольно «тесного контакта с жителями Плутона и Юггота». В произведении Уилмарт говорит: «Проведя взрослую жизнь в Мискатонике, понимаешь, что получил полноценное развитие, отличающееся от стадного восприятия воображения и реальности».

Генри Экли 

 Генри Уэнтуорт Экли () — фольклорист из Вермонта, известный академик. Друг по переписке Алберта Уилмарта. Его жена умерла в 1901 году, после рождения единственного наследника Джорджа Гудинафа Экли. Отойдя от дел, Экли вернулся в фамильное имение — двухэтажный дом в горах Вермонта. В сентябре 1928 года Уилмарт навещает Экли, после чего он таинственным образом исчезает из своего дома, вероятно, встав жертвой Ми-Го. Тот, кто представился Экли, имел деревенский акцент, более изысканную манеру речи; он жалуется на астму, скрывается от света в темноте и говорит шёпотом — этими же словами Лавкрафт описывает вампира в романе «Случай Чарльза Декстера Варда».

В рассказе Ричарда А. Лупоффа «Документы в саквояже Элизабет Экли» () (1982) автор рассматривает версию, что Экли не пал жертвой Ми-го, как многие считают, а присоединился к ним добровольно. Лупофф также предполагает, что Генри Экли является незаконнорождённым сыном главы вермонтской секты «Церкови Звёздной Мудрости» () — Абеднего Экли () и его служанки Сары Филлипс ().

Нойес 

 Нойес () — агент Ми-го, сектант, участвовал в шабаше в лесу. Экли записал его голос на восковую пластинку. Весьма загадочная личность. Молодой мужчина, «явно городской житель, модно одетый, с маленькими чёрными усиками», в его речи заметны «бостонские нотки». Встретил Уилмарта на станции Брэттлборо, а после исчез вместе со всеми уликами.

Джордж Экли 

 Джордж Гудинаф Экли () — сын Генри Экли. Переехал в Сан-Диего после выхода отца на пенсию.

В рассказе Фрица Лейбера «Террор из глубин» () (1976), Экли консультировался в своём доме, в Сан-Диего, у профессора Алберта Уилмарта.

В рассказе «Документы в саквояже Элизабет Экли» () (1982) Экли, вдохновлённый проповедницей Эмми МакФерсон, основал секту под названием «Братство Духовного Света» и стал её духовным лидером. После его смерти духовным лидером секты стала его внучка Элизабет Экли.

Известно, что в 1928 году Лавкрафт отправился в путешествие по сельскому Вермонту с человеком по имени Артур Гудинаф (). Во время прогулки они встретили местного фермера с именем, которое имеет поразительное сходство со злополучным персонажем повести Лавкрафта — Берт Дж. Экли ().

Браун 

 Уолтер Браун () — сосед Экли, по мнению Экли — он преслодовал его и являлся агентом Ми-го.
Уолтер Браун жил один на склоне холма, рядом с густым лесом. Слонялся праздно шатающимся в кварталах Брэттлборо, Беллоус-Фоллс, Ньюфейна, Южного Лондонберри. Неизвестно зачем он появллся в этих городских уголках. Браун встречался в лесу с чудовищами и сам Экли узнал там его голос. Экли замечал у дома Брауна отпечатки когтей, которые были повернуты к отпечаткам самого Брауна. Следы когтей сопровождали следы Брауна, которые вёл за собой чудовищ.Однако, Экли пришёл к выводу, что человеческий голос на пластинке принадлежит не Брауну, а «человеку с более высоким культурным уровнем» (возможно, Нойесу). Экли заметил у своего дома следы Брауна вместе со следами двух других человек. После ночной перестрелки, вероятно, Браун был ранен и впоследствии ликвидирован агентами Ми-го.

Давенпорт 
 Эли Давенпорт () — фольклорист в Вермонте, автор чрезвычайно редкой книги «Монография Эли Дэвенпорта», в которой описаны легенды в значительной степени забытый нынешним поколением и, очевидно, отражающие влияние еще более ранних индейских сказок. В его книге собраны материалы, устно полученные до 1839 года от старейших жителей штата.

Ми-го 
 Ми-го () — аномальные существа из Иного измерения, их называют «Крылатые», «Эти самые» (), «Древние» (), но сами себя они называют «Внешние» (). Похожи на крабов или ракообразных, примерно 1,5 метра длиной, тела покрыты панцирем, у них много пар конечностей, на спине находятся широкие плавники, напоминающие перепончатые крылья, — как у летучих мышей; на месте головы находится нечто изогнутое и яйцеобразное, увенчанное множеством коротких усиков-антенн и щупальцами. В рассказе «Из глубин мироздания» Лавкрафт называет невидимых пришельцев из Иного измерения «Эти существа». 
Лавкрафт впервые приводит столь детальное описание пришельцев. Лавкрафту не нравились слишком человеческие изображения пришельцев в других художественных произведениях и он хотел создать поистине инопланетную форму жизни. Лавкрафт подчеркнул некоторые детали описания пришельцев от Эштона Смита, его друга, писателя и художника, который изображал лунные пейзажи и существ, похожих на растения или грибы.Ми-го населяют весь космос, по отношению к ним, все остальные формы жизни всего лишь их же вырожденные ветви. Ми-го в большей степени растения, чем животные. Они имеют своего рода губчатую структуру. Тип их строения является чуждым для нашей части космоса — с электронами, обладающими иным уровнем вибрации, поэтому они не могут быть запечатлены на фотопленке. Ми-го могут перемещаться в межзвездном пространстве, хотя, некоторым из подвидов нужна для этого хирургическая операция. Их мощные крылья способны сопротивляться эфиру в космосе. Интеллектуальные способности их мозга превосходят все формы жизни, владеют телепатией.

Второстепенные имена и образы 

 Абдул Альхазред () — мистик, автор «Некрономикона».
 Профессор Декстер () — преподаватель зоологии в Мискантоникском университете. Персонаж по фамилии Декстер появляется в рассказе «Заброшенный дом» и романе «Случай Чарльза Декстера Варда».
 Стенли Адамс () — псевдоним агента Ми-го, у него был такой монотонный голос, что он им буквально усыпил клерка в поезде.
 Кларкаш-Тон () — Верховный жрец Атлантиды. Имя является анаграммой к Кларк Эштон Смит.
 Доэлы () — неведомые существа. Возможно, похожи на Бхолов (англ. Bholes) из повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
Гончие псы Тиндала () — создатель Фрэн Белнап Лонг, впервые описавший этих жутких существ в рассказе «Псы Тиндала» (1929).
Н'ян-Ктхун () — один из инопланетян или запертый в цилиндре разум.
Экли приводит перевод иероглифов с инопланетного Чёрного камня, где упоминается ряд мифологических имен и названий:Я столкнулся с именами, которые встречал ранее лишь в контексте самых зловещих предположений — Юггот, Великий Ктулху, Тсатхоггуа, Йог-Сотот, Р’льех, Ньярлатотеп, Азатот, Хастур, Йан, Ленг, Озеро Хали, Бетмура, Жёлтый Знак, Л’мур-Катулос, Бран и Магнум Инноминандум — и был перенесён через безвестные эпохи и непостижимые измерения в миры древних, открытых реальностей, о которых безумный автор «Некрономикона» лишь смутно догадывался.

Большая часть вышеуказанных названий часто фигурирует в «Мифах Ктулху», но некоторые из них узнать сложнее:
 Ктулху () — Древний бог, упоминается во многих произведениях.
Тсатхоггуа () — Древний бог, впервые появляется в этом произведении.
Йог-Сотот () — Древний бог, упоминается во многих произведениях.
Ньярлатотеп () — Древний бог, упоминается во многих произведениях.
 Азатот () — Древний бог, упоминается во многих произведениях.
 Хастур () — Древний бог, впервые упоминается в этом произведении, вероятно, это намек на произведения Амброза Бирса.
Шуб-Ниггурат () — Древний бог, «Чёрный козел лесов с тысячным потомством».
Йиг () — Древний бог, почитаемый индейскими народами, как отец змей.
 Р’льех () — мифический затонувший город, где Ктулху спит мертвым сном.
Юггот () — вымышленная планета на краю Солнечной системы.
Йан () — аллюзия на «жуткий и призрачный город» Йан-Хо (), лежащий на плато Ленг, что упоминается в рассказе «Врата серебряного ключа». Возможна параллель с вымышленным городом Йан () из рассказа «Создатель лун» () Роберта Чемберса.
 Ленг () — ледяное плато на севере в Стране снов, впервые описано в рассказе «Полярная звезда».
Люди Лэнга () — народ обитающий на плато Ленг.
 Озеро Хали () — Роберт Чамберс в сборнике «Король в жёлтом» описал проклятый город у берега озера Хали, что находится на иной планете, в звёздном скоплении Гиад.
 Бетмура () — вымышленный город, упоминающийся в одноимённом рассказе Эдварда Дансени.
 Жёлтый Знак () — знак намекающий на персонажей в произведениях Артура Мэкена.
 Л’мур-Катулос () — имя, состоящее из двух частей. Л’мур — возможная отсылка к Лемурии, вымышленному материку, легендарному затонувшему «сухопутному мосту» из Африки в Индию. Катулос — это волшебник из Атлантиды, который является героем рассказа Роберта Говарда «Лик черепа» (). Один из поклонников спросил Говарда в письме: «Что если бы Катулос произошёл от Ктулху?» Говард написал об этом в письме Лавкрафту; и ему эта мысль понравилась. Лавкрафт ответил, что, возможно, он использует идею в будущих мифах. В рассказе «Зов Ктулху» упоминается книга Уильяма Скотта-Эллиота «Атлантида и потерянная Лемурия», что косвенно говорит в пользу этой версии.
 Бран () — британское языческое божество (Бран Благословенный). Однако, в данном контексте Лавкрафт, возможно, имел в виду Брана Мак Морна, последнего короля пиктов, фигурирующего в произведениях Роберта Говарда, написанных в жанре героического фэнтези.
 Магнум Инноминандум () — выражение, переводящееся с латыни как «Тот, чьё имя не может быть названо» ().
Живущий в заливе () — божество в творчестве Кларка Эштона Смита.

Авторы, писатели и художники упоминаемые в повести 
Чарльз Форт (), Тайлор (), Люббок (), Фрейзер (), Куатрефейджес (), Мюррей (), Осборн (), Кейт (), Буле (), Дж. Эллиот Смит (), Мильтон (), Эйнштейн (), Содома (), Леонардо (), Данте (), По (), Тао (), Рембо (), Доре ().

Вдохновение 
Исследователь творчества Лавкрафта, теолог и писатель Роберт Прайс утверждает, что упоминание в повести Артура Мэкена отнюдь неспроста.
Фольклорист поначалу не принимает всерьёз тех, кто верит в существование чудовищ в горах Вермонта, называя их «просто романтиками, которые неотступно пытаются перенести в реальную жизнь фантастические сказания о затаившемся «маленьком народце», что стали популярными благодаря произведениям Артура Мэкена». Прайс считает, что таким образом Лавкрафт признаёт, что взял за основу рассказ Мэкена «Роман о чёрной печати» (, 1895). Прайс пишет:

«Я бы даже сказал, [Лавкрафт] по сути, создал заново новую версию рассказа Мэкена. В обоих случаях мы читаем о профессоре, исследователе старины, который отправляется в опасную экспедицию в неизведанный район зловещих куполовидных холмов, следуя своим профессиональным интересам, которые многие сочли бы за суеверия. Его влечет Чёрный камень с любопытным символами, похожий на наследие древней дочеловеческой расы, ныне скрывающейся среди этих таинственных холмов… Лавкрафт разделил роль мэкеновского профессора Грегга между профессором Уилмартом и фильклористом Экли… Именно Экли, а не профессор, в конце исчезает в когтях древней расы. Уилмарт остаётся, чтобы досказать историю, — как мисс Лалли у Мэкена».

Прайс проводит параллели между двумя рассказами, приводя отрывки: где Мэкен задаётся вопросом: «Что, если та незаметная и ужасная раса в холмах ещё сохранилась?...». Лавкрафт намекает на «сокрытую расу чудовищ, таящихся где-то среди дальних холмов». Тогда как Мэкен упоминает «странные фигуры, быстро движущиеся в тростнике на мелководье»; Лавкрафт пишет про «существ, обнаруженных после наводния в потоках реки». Прайс полагает, что слова Мэкена о людях, «странным образом исчезнувших с лица земли», подтолкнули Лавкрафта представить, что люди были буквально унесены с Земли.

Роберт Прайс и Лин Картер отмечают, что в повести содержатся отсылки на рассказ Роберта Чемберса «Король в жёлтом» (), некоторые из которых, в свою очередь, тоже были заимствованы у Амброза Бирса. В письме Кларку Эштону Смиту от 24 июня 1927 года Лавкрафт писал, что «Чемберс, должно быть, находился под впечатлением от рассказа Бирса «Обитатель Каракозы» (), что был опубликован в его молодости. Но он даже превзошёл Бирса в создании вызывающей содрогание атмосферы ужаса — эдакого смутного, тревожного воспоминания, от которого не хочется прибегать к аппарату памяти слишком рьяно».

В юности, после смерти бабушки Лавкрафта, ему начали сниться кошмары, в которых летающие существа с перепончатыми крыльями поднимали его в воздух и несли куда-то. Лавкрафт называли их Полуночники или Ночные призраки, а позже он предполагал, что подчеркнул этот образ в картине «Потерянный рай» Поль Гюста́ва Доре, который упоминается в повести.

Идея хранения живого мозга в банке (с сохранением при помощи механических приспособлений зрения, слуха и речи) для путешествий в местах, непригодных для человеческого тела, возможно, была позаимствована из книги физика Джона Бернала (), в которой предложено похожее устройство. Книга была издана в 1929 году, всего за год, до того, как Лавкрафт написал повесть.

Таинственный Чёрный камень, вероятно, вдохновлен рассказом «Чёрный камень» (1930) Роберта Говарда, в котором автор подражает писательской манере Лавкрафта. Вероятно, Чёрный камень сделан из того же темного металла, что и высокие башни на Югготе. Лавкрафт упоминает Темную башню в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» и «За гранью времён». 

Лавкрафт описывает психологическое состояние человека, ставящее под сомнение всё увиденное и придает описанию характер галлюцинаций, — как и в рассказе «Цвет из иных миров».  

В середине XIX века в массовой культуре бытовало мнение, что за орбитой Плутона может существовать ещё несколько планет, — транснептуновых объектов. Лавкрафт начал писать повесть в феврале 1930 года, через месяц после открытия Плутона.   

После 1905 года ряд физиков ещё несколько десятилетий делал попытки описать «эфирный ветер». В научной фантастике часто можно встретить описание эфирных пространств в космосе. Лавкрафт часто описывает пришельцев или Космических скитальцев, которые летают сквозь эфир на крыльях или как луч света.

Критика 
В 1932 году, в письме о январском выпуске «Weird Tales», писатель Дональд Вандрей похвалил «Шепчущего во тьме», наряду с «Семенами смерти» Дэвида Генри Келлера и рассказами Кларка Эштона Смита. Роберт Вейнберг заявил, что финал повести «Шепчущего во тьме» «предсказуем». Тем не менее, Вейнберг хвалил повесть за «детальное построение», утверждая, что Лавкрафт создал «великолепное произведение, которому не требуется подачек, чтобы стать классикой фантастических ужасов».

«Мифы Ктулху» 
Лавкрафт разработал отдельную мифологическую базу о пришельцах, скрывающихся среди людей — эти элементы лежат в основе «Мифов Ктулху». Лавкрафт использует космогонические мифы и популярные легенды из фольклора о пришельцах, сошедших с небес на Землю, чтобы похищать людей, и добывать минералы в горах. Крылатые известны по индейским мифам племен пеннакук, гуронов и «людей пяти наций». Вермонтцы говорят про «старый народ» и «старшую расу на Земле». Непальцы считают, что Ми-го — это Снежный человек, скрывающийся во льдах Гималаев. В Уэльсе и Ирландии рассказывают кельтские легенды о «маленьком народе» из лесов и болот, «сокрытом племени троглодитов», «обитателях земляных нор». В Греции упоминаются калликанзары. Уилмарт упоминает «ребенка, подмененного эльфами» — этот миф описан в рассказе «Модель для Пикмана». Лавкрафт описывает вермонтские горы как наиболее подходящее место для приземления Ми-го. В результате наводнения чудовища были вынуждены выйти из убежища в горах, а их мертвые тела попали в реку. Священные горы, пещеры, леса и каменные круги являются местом культовых сборищ.   

Лавкрафт основывается на широко распространенных в Мифологии Европы легендах о колдунах, призывающих на шабаше чудовищ из Иных миров. Пуритане считают Крылатых близкими друзьями Дьявола. Люди идут на зов Ми-го, манящий их шёпотом в лес — так поступают ведьмы и нечистая сила. Старухи пугают детей подражая жужжащим звукам Крылатых. Ми-го владеют гипнозом и, возможно, их жужжание должно быть похожим на мелодию из фольклора Ближнего Востока или звуки йогов в состоянии транса. В рассказе «Ужас в Ред Хуке» старуха в тени шепчет девочке слова заклинания. Лавкрафт часто описывает пугающие неясные скрипы или чарующий звук музыкальных инструментов, обладающие магической силой.     

Лавкрафт описывает «Вермонтский ужас» как событие массового психоза или психической эпидемии, — похожее на «Данвичский ужас» или Салемский процесс. Вермонтцы обвиняют отшельников в том, что они продали душу Дьяволу,— похожие случаи Охоты на ведьм происходили в Салеме, Аркхеме и Провиденс (в «Стране Лавкрафта»). Вермонтцы строили дороги по плану, исключающему соседство с опасными областями, где появлялись Крылатые, — похожим образом поступали фермеры в рассказах «Цвет из иных миров» и «Ужас Данвича».   

Ми-го упоминаются другие высокоразвитые расы во Вселенной. В рассказе «За стеной сна» Космический скиталец овладевает разумом человека и уверяет, что после смерти тот превратится в такое же, как и он, существо, — выйдя в свободное состояние сна без сновидений. В повести «Хребты Безумия» описаны Старцы, которые тоже являются грибовидными особями. Ми-го могут перемещается во времени, направляя поток мыслей разума из цилиндра в прошлое — Лавкрафт опишет эту технологию в повести «За гранью времён». Ми-го описывают и других инопланетян:  Шестеро — грибовидные существа, которые не могут телесно перемещаться в космосе; двое — существа с Нептуна (Господи! Если бы вы только видели, какие у них тела на своей планете!). Остальные же происходят из центральных пещер Тёмной звезды, лежащей по ту сторону Галактики. На аванпосту Круглого Холма есть и другие цилиндры внекосмических веществ мозга, чьи органы чувств отличны от наших, — это союзники и исследователи из самых дальних пределов, из измерения «Извне».Ми-го создали «Культ злых людей» () для слежки и защиты от агрессивно настроенных людей. Ми-го похищают ученых в научных или ритуальных целях и, возможно, так они похищают душу, — что похоже на одержимость. Их истинные мотивы неизвестны. Число агентов Ми-го неизвестно. Экли назвал четверых: агента вышедшего на контакт, Брауна, Адамса и Нойеса. Нойес ездил на машине с номерами штата Массачусетс. Уилмарт считает, что их культ связан с «Жёлтым знаком» и Хастуром. Ми-го отслеживают деятельность Древних богов и сообщают об этом разуму их лидера в цилиндре. Ми-го прибыли на Землю в эпоху правления Ктулху, им известен Р'льех и «Подземные миры» в Недрах Земли: К'нян, Йотх, Н'кай, — эти миры описаны в повести «Курган». Уилмарт записал в лесу ритуал Ми-го, где есть намек, что за маской скрывается Ньярлатхотеп: Восхвалим Ктулху, Тсатхоггуа и "Того, чье имя не может быть названо". Йа! Шуб-Ниггурат! Настало время Повелителя Леса... Посвящаем "Тому, кто из Бездны", Азатоту... иди среди людей и найди пути, дабы "Живущий в заливе" узнал. Все будет сказано Ньярлатхотепу, Могучему Посланцу. Он примет внешность человека, восковую маску и одежды, что скроют его, и спустится вниз из мира Семи Солнц, и притвориться... С. Т. Джоши пишет, что «это кажется намеком на Ньярлатхотепа, замаскированного одеждой и маской под образ Экли (хотя, в этом месте запись прерывается); но если это так, то это означает, что Ньярлатхотеп пребывает в телесной форме грибообразных Ми-Го, а его жужжащий голос был записан на пластинке, которую прослушивал Альберт Уилмарт». Джоши также отмечает, что это проблематично, потому что «если Ньярлатхотеп (как назвали его критики) "оборотень", то почему он должен носить лицо и руки Экли, а не просто принять облик Эйкели?». Вероятно, Ньярлатхотеп действует через последователя либо же гипнотически внушает этот образ Уилмарту. 

Ми-го говорят, что тайны Вселенной связаны со Страной снов — это же говорит учёный из рассказа «Из глубин мироздания». Ми-го изучали «Пнакотические манускрипты», «Некрономикон» и цикл мифов «Комморион» (из творчества Кларка Эштона Смита), а также поклоняются Ктулху, Тсатхоггуа, "Тому, чье имя не может быть названо", и Шуб-Ниггурат. Уилмарт сравнивает горы Вермонта с циклопическими останками забытой расы гигантов (), которые «Живут в редких и глубоких снах» — эти легенды повторяются в рассказах: «Карающий Рок над Сарнатом», «Безымянный город» и «Зов Ктулху». 

На протяжении всего своего творчества Лавкрафт упоминает Древних (англ. Ancient Ones), Древних богов (англ. Ancient Gods), Древнюю расу (англ. Ancient race), Старцев (англ. Elder Things), Старейшин (англ. Elder Ones), Старшую расу (англ. Elder race) и похожие названия, но их описание меняется, адаптируясь под изменившиеся интересы автора.

«Страна Лавкрафта» 
Лавкрафт впервые описывает Вермонт:Старинного вида мосты выглядывали из складок холмов, как призраки прошлого, а заброшенная железнодорожная линия, бегущая параллельно реке, казалось, источала явственный аромат запустения. Перед нами возникали яркие картины живописных долин, где возвышались огромные скалы; девственный гранит Новой Англии, серый и аскетичный, пробивался через зеленую листву, обрамлявшую вершины гор. В узких ущельях бежали ручьи, до которых не достигали лучи солнца и которые несли к реке бесчисленные тайны пиков, куда не ступала нога человека. От дороги ответвлялись в обе стороны узкие, едва различимые тропы, прокладывавшие свой путь сквозь густые, роскошные чаши лесов, среди первобытных деревьев, которых вполне могли обитать целые армии духов или невидимые обитатели лесов. После наводнения Крылатых видели в трёх местах: в районе реки Винуски близ Монтпилиер (); в Вэст-ривер (), округ Уиндем близ Ньюфэйна; в Пассумпсике (), округ Каледония, что выше Линдонвиля (). Ми-го появлялись повсюду в округе и много где по миру.  

Также упоминаются другие места: Братлборо (), Беллоуз-Фоллз (), Ньюфэйн () и Южный Лондондерри (), Хардвик (), Нью-Хэмпшир (), Круглый холм (), Болото Ли (), Калифорния, Коннектикут, Ирландия, Шотландия, Греция, Гималаи, Непал, Сан-Диего (), Бостон (), Кини (), Винчендон (), Гринфилд (), Фитчбург (), Волтхем (), Конкорд (), Эйер (), Гарднер (), Атол (), Нортфилд () гора Вантастикет () и другие.

Лавкрафт упоминает Черную гору (), Черный лес, Черную долину, Черную реку, Черный камень, Черную башню, Черную бездну, Тёмную звезду, и наконец Темный Юггот — это указывает на темную магию и шабаш. Похожие называния распространены в фольклоре, например, в упоминутых Уэльских легендах о Короле Артуре.  

Юггот относится к «Внутренним мирам» в Солнечной системе:  Югготе огромные города — гигантские многоярусные сооружения из чёрного камня. Солнце на этой планете светит не ярче звёзд, но тамошние обитатели не нуждаются в свете. Чёрные смоляные реки, текущие под загадочными циклопическими мостами, — построенными ещё более древней расой, изгнанной и забытой. Тамошний тёмный мир грибных садов и городов без единого окна не столь ужасен, как может показаться.

Связь с другими произведениями 
Лавкрафт использовал слова «Шепчущий во тьме» в романе «Случай Чарльза Декстера Варда», где вампир притворялся другим человеком. В рассказе «Картина в доме» Лавкрафт впервые называет колдуна «Шепчущий». В рассказе «Безымянный город» старики шепотом рассказывают легенды.

В рассказе «Из глубин мироздания» ученый изобрел устройство, что подключается к мозгу человека и позволяет увидеть существ из измерения «Извне», а также встречается фраза «Потусторонние существа всё время наблюдают за нами».

В рассказе «Цвет из иных миров» в Аркхеме упал метеорит, внутри которого был пришелец из Иного измерения, невидимый для людей, после чего фермеры находят жуткие следы и умирают.

В рассказе «Праздник» некая сущность из Загробного мира или дух умершего, маскировался под человека, используя восковую маску и перчатки.

В повести «Хребты Безумия» описана история Старцев, которые первыми заселили Землю, их войны с Ми-го и другими пришельцами, а также строительство городов в «Недрах Земли».

В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» описана Страна снов и пещеры, чьи входы завалены валунами — эти «Потусторонние тоннели» соединяются с настоящим миром. Тоннели или катакомбы также описаны в рассказах: «Безымянный город», «Крысы в стенах», «Праздник» и «Модель для Пикмана».

В рассказе «Полярная звезда» описано Плато Ленг, где стоят дома без окон.

В рассказе «Неименуемое» старик призвал ночью на холме существо с рогами.

В рассказе «Ужас Данвича» упоминаются похожие элементы окружения: сгоревшая ферма, клочки выжженной земли, каменные круги друидов, пещеры, ущелье, Сторожевой холм.

В рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе» жители Кингспорта называли холм как Страж, — аналогично Зелёный страж () в повести.

В рассказе «Гипнос» упоминаются комические сферы, эфир и «загадочный барьер».

В рассказе «Крысы в стенах» герой испытывает галлюцинации и попадает под воздействие сил Ньярлатхотепа.

В рассказе «Герберт Уэст — реаниматор» ученый оживлял мёртвых и изобрел раствор, который возволял голове жить отдельно от тела.

Пришельцы описаны в отдельной серии произведений Лавкрафта: «За стеной сна», «Из глубин мироздания», «Цвет из иных миров», «Шепчущий во тьме», «Хребты Безумия», «За гранью времён», «Врата серебряного ключа», «Вызов извне», «В стенах Эрикса», «Окно в мансарде», «Пришелец из космоса» и «Ночное братство».

Летающие существа описаны в произведениях: «Затаившийся Страх», «Крысы в стенах», «Неименуемое», «Праздник», «Зов Ктулху», «Модель для Пикмана», «Ужас Данвича» и «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата». 

«Недра Земли» и миры К'нян, Йотх, Н'кай описаны в повести «Курган».  

«Недра Земли» и катакомбы упоминаются в произведениях: «Безымянный город», «Затаившийся страх», «Крысы в стенах», «Заброшенный дом», «Неименуемое», «Ужас в Ред Хуке» и «Случай Чарльза Декстера Варда».

Интерпретации 
Третья новелла фильма «Книга мёртвых» () представляет собой вольную интерпретацию рассказа.

Историческое общество Г. Ф. Лавкрафта в 2011 году выпустило одноимённый фильм, полностью стилизованный под фильм ужасов 1930-х годов.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Текст рассказа на сайте «Книга Бет»
 The Whisperer in Darkness 

Рассказы 1930 года
Мифы Ктулху
Произведения Говарда Лавкрафта